5-й міжзональний турнір з шахів проходив у Стокгольмі від 27 січня до 6 березня 1962 року. До турніру претендентів потрапляли 6 переможців. У додатковому матч-турнірі за шосте місце переміг Леонід Штейн, але до турніру претендентів потрапив Пал Бенко, оскільки за умовами в турнір претендентів виходило не більше, ніж троє шахістів від однієї країни.

Турнірна таблиця

Матч-турнір за 6-е місце

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 324, 571. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
 Партії на сайті pgnmentor.com 

Міжзональні турніри
1962 у шахах‎